3 miejscowości w Polsce: 
 Chłopowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin 
 Chłopowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz 
 Chłopowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice

1 jezioro w Polsce:
 Chłopowo – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Krzęcin